Гомбош () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Гомбош, Карой (род. 1981) — венгерский биатлонист и лыжник.
 Гомбош, Норберт (род. 1990) — словацкий теннисист.
 Гомбош, Шандор (1895—1968) — венгерский фехтовальщик, олимпийский чемпион.